Ochozias est un prénom masculin hébreu ('Ahazyahu), qu'on trouve aussi sous la forme Achazia.

Dans la Bible, deux rois portent ce nom : 
 Ochozias, fils et successeur d'Achab, frère et prédécesseur de Joram, rois d'Israël.
 Ochozias, fils et successeur de Joram, roi de Juda.

Ochozias, roi d'Israël, fut un oncle maternel d'Ochozias, roi de Juda.

Nom théophore